Fuchsbach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Fuchsbach (Schönwald), Zinken von Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Fuchsbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Fuchsbach (Alte Leine), Mittellauf der Alten Leine bei  Pattensen, Landkreis Region Hannover, Niedersachsen
 Fuchsbach (Augustinergraben), rechter Oberlauf des Augustinergrabens (zum Weißbach, zum Grabenbach, zur Saalach) bis Schaffelpoint, Gemeinde Bayerisch Gmain, Landkreis Berchtesgaden, Bayern
 Fuchsbach (Blinde Rot), Zufluss der Blinden Rot nach der Ludwigsmühle im Gemeindegebiet von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchsbach, linker Hauptstrang-Oberlauf bei Hinding, Markt Schöllnach des Brunnbach (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zur Kleinen Ohe, zur Donau) bei Irrach, Gemeinde Außernzell, beide Orte im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Fuchsbach (Bullerbach), rechter Zufluss des Bullerbachs nach der Grimmsmühle, Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Fuchsbach (Cunnersdorfer Bach), am Oberlauf in Tschechien Lisci potok, linker Oberlauf des Cunnersdorfer Bachs in der Sächsischen Schweiz bis südlich von Cunnersdorf, Gemeinde Gohrisch, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Fuchsbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei Liemersbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Fuchsbach (Freyentalerbach), rechter Zufluss des Freyentalerbachs (zur Donau) bei Gemersdorf, Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Fuchsbach (Fuchsbach), rechter Zufluss des hier Freinsheimer Bach genannten Fuchsbach (Schrakelbach) am Ortseingang von Weisenheim am Sand, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Fuchsbach (Götzinger Achen), linker Zufluss der Götzinger Achen vor Neunteufeln, Gemeinde Neunteufeln, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fuchsbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs vor Sterneck, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Fuchsbach (Inde), linker Zufluss der Inde bei Aue, Stadt Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Fuchsbach (Isenach), linker Zufluss der Isenach bei Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz; ist rechter Abzweig des Fuchsbachs (Schrakelbach) nach Lambsheim
 Fuchsbach (Itzbach), linker Zufluss des Itzbachs (über einen Altarm in die Saar) bei Rehlingen, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Fuchsbach (Kirnbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Kirnbachs (zur Fils) nahe Büchenbronn, Stadt Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Fuchsbach (Kristeinbach), zum Kristeinbach (Penkinger Bach) bei Wolfern-Kroisbach/Leihmannsdorf im Traunviertel, Oberösterreich
 Fuchsbach (Krumm), linker Zufluss der Krumm am Fuchshof, Stadtteil Rechberg, Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchsbach (Laschener Bach), linker Zufluss des Laschener Bachs (zur hier noch Osterbach genannten Wadrill) am Industriegebiet Völkersheide, Ortsgemeinde Reinsfeld, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Fuchsbach (Lippe), rechter Zufluss der Lippe bei Alstedde, Stadtteil Altlünen, Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Fuchsbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm bei Burg-Gemünden, Gemeinde Gemünden (Felda), Vogelsbergkreis, Hessen
 Fuchsbach (Oswaldgrabenbach), rechter Zufluss des Oswaldgrabenbachs oder Oswaldbachs in Oswaldgraben, Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Fuchsbach (Purzelkamp), linker Zufluss des Purzelkamp bei Kleinweißenbach, Markt Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Fuchsbach (Ruwer), linker Zufluss der Ruwer gegenüber von Waldrach, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Fuchsbach (Queich), linke Ableitung aus der Queich und Oberlauf der Druslach bei Hochstadt, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Fuchsbach (Schrakelbach), linker Zufluss des Schrakelbachs beim Hahnenhof der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz), Rheinland-Pfalz; mit Abschnittsnamensfolge Fuchsbach → Freinsheimer Bach → Kesserbach → Fuchsbach 
 Fuchsbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zum Wagenwassers oder Hraniční potok, zur Grasigen Moldau oder Řasnice) nach Schwarzenthal, Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Fuchsbach (St. Wilhelmer Talbach), rechter Zufluss des St. Wilhelmer Talbachs (rechter Oberlauf der Brugga) bei Vordertal, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Fuchsbach (Tiefenbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Tiefenbachs (zur Fichtenberger Rot) bis unterhalb von Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Fuchsbach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster vor Cronschwitz, Gemeinde Wünschendorf/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Fuchsbach (Weitnauer Bach), rechter Zufluss des Weitnauer Bachs (zur Unteren Argen) bei Engelwarz, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Fuchsgraben
 Fuchsklinge